La Second Division 1902-1903 fu l'undicesimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del West Bromwich Albion.

Billie Gillespie (Manchester City) fu il miglior marcatore del torneo con 30 marcature.

Squadre partecipanti 

 Burton United

 Gainsborough Trinity

 Stockport County

Classifica finale

Tabellone

Record
 Maggior numero di vittorie:
 Minor numero di sconfitte:
 Migliore attacco:
 Miglior difesa:
 Miglior media reti:
 Maggior numero di pareggi:
 Minor numero di pareggi:
 Maggior numero di sconfitte:
 Minor numero di vittorie:
 Peggior attacco:
 Peggior difesa:
 Peggior media goal:

Note

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1902-1903
FA Cup 1902-1903

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1902
Calcio nel 1903